Bomitaba peut désigner :
 les Bomitaba, un peuple d'Afrique centrale
 le bomitaba (ou leke), une langue bantoue